Il Campionato asiatico di calcio Under-16 2006 (ing. 2010 AFC Under-16 Championship) ha determinato le quattro squadre che rappresenteranno la AFC al Campionato mondiale di calcio Under-17 2007 in Corea del Sud. Il torneo si è svolto a Singapore dal 3 al 17 settembre 2006.

Squadre qualificate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (nazione organizzatrice)

Stadi 
Jalan Besar Stadium a Kallang (6000 spettatori)
Bishan Stadium a Bishan (6254 spettatori)

Fase a gironi
Legenda

Gruppo A

Classifica

Gruppo B

Classifica

Gruppo C

Classifica

Gruppo D

Classifica

Fase a eliminazione diretta

Quarti di finale

Semifinali

Finale per il 3º posto

Finale

Campione 
Campione asiatico Under-162010

GIAPPONE(2º titolo)

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Campionato asiatico di calcio Under-16
 Asian Football Confederation

Calcio nel 2010
Campionato asiatico di calcio Under-16